Le qualificazioni del singolare maschile dello  Miami Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

 João Souza (primo turno)
 Tatsuma Itō (primo turno)
 Benoît Paire (ultimo turno)
 Steve Darcis (qualificato)
 Damir Džumhur (qualificato)
 Alejandro González (ultimo turno)
 Daniel Gimeno-Traver (primo turno)
 Lukáš Lacko (ultimo turno)
 Tobias Kamke (primo turno)
 Máximo González (primo turno)
 Dustin Brown (ultimo turno)
 Filip Krajinović (qualificato)

 Robin Haase (qualificato)
 James Duckworth (qualificato)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 James Ward (primo turno)
 Andreas Beck (primo turno)
 Luca Vanni (primo turno)
 Aljaž Bedene (primo turno)
 Norbert Gombos (ultimo turno)
 Alejandro Falla (qualificato)
 Kenny de Schepper (ultimo turno)
 Facundo Bagnis (primo turno)
 Thiemo de Bakker (ultimo turno)

Qualificati

 Alexander Zverev
 Michael Berrer
 Alejandro Falla
 Steve Darcis
 Damir Džumhur
 James Duckworth

 Austin Krajicek
 Robin Haase
 Adrián Menéndez-Maceiras
 Édouard Roger-Vasselin
 Ruben Bemelmans
<li> Filip Krajinović

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2015
ATP World Tour 2015